Smrž špičatý je název používaný pro dva druhy smržů:

 Smrž kuželovitý (Morchella conica)
 Smrž vysoký (Morchella elata)

Někteří autoři oba druhy ztotožňují nebo připouštějí možnost, že jsou totožné. V některých publikacích jsou proto oba druhy uváděné pod společným názvem smrž špičatý. Tento název se proto v pojetí různých autorů objevuje jako synonymum pro oba druhy.

Reference